Siemers ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Siemers (1840–1918), deutscher Kaufmann und Reeder
 Friedrich Siemers (1922–1988), deutscher Schauspieler
 Gertrud Siemers (1895–1984), deutsche Malerin
 Irina Cantos Siemers (* 2000), deutsche Tennisspielerin

Siehe auch:
 Siemer